Первый дивизион Мальты 1964/1965 () — 50-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1964/1965
Мальта
Мальта
1964 год на Мальте
1965 год на Мальте